"Gemunden" pode significar:
 Gemünden (Rhein-Hunsrück), município alemão da Renânia-Palatinado
 Gemünden (Westerwaldkreis), município alemão da Renânia-Palatinado
 Gemünden (Felda), município alemão de Gießen
 Gemünden am Main, município alemão da Bavária

Desambiguações de topônimos